Военно-морские силы Катара () — один из видов вооружённых сил Катара. 

Задачами ВМС ВС Катара являются:
 патрулирование территориальных вод;
 контроль над судоходством;
 защита национальных портов;
 защита газовых месторождений в Персидском заливе.

История 

В связи с опасностью проникновения Исламского государства на акваторию Персидского залива генеральный секретарь ССАГПЗ в Эль-Кувейте озвучил возможность создания объединённых военно-морских сил арабских монархий Персидского залива..

Пункты базирования 

Штаб расположен в Дохе. Военно-морские базы расположены в Дохе (главная) и на острове Халул-Айленд.

Боевой состав 

ВМС Катара насчитывает 1 800 человек.

Вооружение и военная техника 
ВМС Катара имеют на вооружении катера различного типа, мобильные комплексы противокорабельных ракет.
 Ракетные катера
 четыре единицы «Барзан»  («UK Vita») — 2х4 ПУ ПКР MM-40 Exocet, 1х6 ЗРК Sadral (ЗУР Mistral)
 три единицы «Damsah» («Комбатан-3») — 2х4 ПУ MM-40 Exocet
 Патрульные катера
 три единицы Damen Polycat 1450 (в том числе 1 небоеспособен)
 две единицы Vosper
 12 единиц Spear
 три единицы Watercraft P-1200 (в полиции; 4 этого типа сняты с вооружения)
 три единицы Halmatic M-160 (в полиции)
 четыре единицы Crestitalia MV-45 (в полиции)
 Десантный корабль
 один танкодесантный корабль «Rabha»

Примечания

Ссылки 
 Погоны ВМС Катара

Военно-морские силы Катара